Tartagal può riferirsi a diverse località argentine:
Tartagal, nella provincia del Chaco
Tartagal, nella provincia di Salta
Tartagal, nella provincia di Santa Fe